Hirudobdella är ett släkte av ringmaskar. Hirudobdella ingår i familjen käkiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Käkiglar
Hirudobdella